Пара Вера Звонарева / Энди Рам — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мари Пьерс и Махеш Бхупати — не защищали свой титул, но Бхупати принимал участие в турнире (в паре с Янь Цзы) и выбыл уже на старте.

Посев 
Все сеянные начинают турнир со второго раунда.

  Лиза Реймонд /  Йонас Бьоркман (Третий раунд, отказ)
  Чжэн Цзе /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Полуфинал)
  Саманта Стосур /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Ренне Стаббс /  Тодд Перри (Третий раунд)
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Мартина Навратилова /  Марк Ноулз (Третий раунд)

<li> ' Вера Звонарева /  Энди Рам (Титул)
<li>  Квета Пешке /  Мартин Дамм (Третий раунд)
<li>  Янь Цзы /  Махеш Бхупати (Второй раунд)
<li>  Лизель Хубер /  Леош Фридль (Второй раунд)
<li>  Корина Морариу /  Майк Брайан (Третий раунд)
<li>  Динара Сафина /  Йонатан Эрлих (Второй раунд)
<li>  Шахар Пеер /  Кевин Ульетт (Второй раунд)
<li>  Анна-Лена Грёнефельд /  Франтишек Чермак (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые